

Крофорд — місто, штат Колорадо
 Крофорд — місто, штат Джорджія
 Крофорд — місто, штат Мен
 Крофорд — місто, штат Міссісіпі
 Крофорд — місто, штат Небраска
 Крофорд — місто, штат Нью-Йорк
 Крофорд — місто, штат Техас
 Крофорд Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія

Див. також 
 Кроуфорд